Vouhé, commune française de la Charente-Maritime
 Vouhé, commune française des Deux-Sèvres

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France